Jeep Cherokee pode referir-se a:

 Jeep Cherokee (SJ) (1974-1983)
 Jeep Cherokee (XJ) (1984-2001)
 Jeep Cherokee (KJ) (2002-2013) (vendido como Jeep Liberty)
 Jeep Cherokee (KL) (2013-presente) (sucessor do Liberty)
 Jeep Grand Cherokee (1993-presente) ''(versões ZJ, WJ e WK)

Cherokee
Desambiguação